

Cinema 
 Le cronache di Narnia - Il leone, la strega e l'armadio (The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe) – film britannico-statunitense del 2005 diretto da Andrew Adamson, basato sul romanzo omonimo che compone il ciclo Le cronache di Narnia di C. S. Lewis

Geografia 
 Narnia – antico nome della città di Narni, in Umbria

Letteratura 
 Narnia – mondo immaginario in cui è ambientata la saga di sette romanzi del ciclo Le cronache di Narnia, scritta da C. S. Lewis

Musica 
 Narnia – gruppo musicale christian neo-classical progressive power metal svedese
 Narnia – brano musicale di Steve Hackett, dall'album Please Don't Touch (1978)